Alekseï Olegovitch Simakov - en russe :  - (né le  à Sverdlovsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 1998, il débute avec le Dinamo-Energuia Iekaterinbourg dans la Superliga. Il a évolué dans de nombreuses équipes russes. Le , il est échangé par le Neftekhimik Nijnekamsk au Iougra Khanty-Mansiïsk en retour de Stanislav Jmakine.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélection senior. Il a remporté à deux reprises l'Euro Hockey Tour en 2006 et 2007.

Trophées et honneurs personnels 
Superliga
 2007 : participe au Match des étoiles avec l'équipe ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1997-1998|| Dinamo-Energuia Iekaterinbourg || Superliga|| 8|| 1|| 0|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998 || Dinamo-Energuia Iekaterinbourg || Vyschaïa Liga || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Dinamo-Energuia Iekaterinbourg || Vyschaïa liga|| 55|| 22|| 28|| 50|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Dinamo-Energuia Iekaterinbourg || Superliga|| 35|| 10|| 13|| 23|| 16|| 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2000-2001|| Dinamo-Energuia Iekaterinbourg || Superliga|| 31|| 6|| 10|| 16|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Dinamo-Energuia Iekaterinbourg || Vyschaïa liga|| 32|| 8|| 11|| 19|| 24|| 11|| 3|| 2|| 5|| 16
|-
| 2002-2003|| Neftekhimik Nijnekamsk|| Superliga|| 44|| 4|| 9|| 13|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Neftekhimik Nijnekamsk || Superliga|| 59|| 14|| 16|| 30|| 36|| 5|| 3|| 3|| 6|| 10
|-
| 2004-2005|| Neftekhimik Nijnekamsk || Superliga|| 47|| 10|| 15|| 25|| 72|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 || Ak Bars Kazan|| Superliga|| 11|| 3|| 2|| 5|| 0|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2005-2006|| Neftekhimik Nijnekamsk || Superliga|| 51|| 7|| 15|| 22|| 72|| 5|| 0|| 4|| 4|| 6
|-
| 2006-2007|| HK CSKA Moscou|| Superliga|| 53|| 4|| 14|| 18|| 36|| 12|| 7|| 4|| 11|| 18
|-
| 2007-2008|| HK CSKA Moscou|| Superliga|| 57|| 14|| 29|| 43|| 24|| 6|| 0|| 3|| 3|| 24
|-
| 2008-2009|| SKA Saint-Pétersbourg|| KHL|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Metallourg Magnitogorsk|| KHL|| 27|| 1|| 14|| 15|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || CSKA Moscou|| KHL|| 14|| 1|| 6|| 7|| 6|| 8|| 0|| 1|| 1|| 10
|-
| 2009-2010|| Avtomobilist Iekaterinbourg|| KHL|| 38|| 7|| 18|| 25|| 24 || 4 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2010-2011|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL|| 51|| 5|| 18|| 23|| 18|| 7|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
| 2011-2012|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL|| 29|| 3|| 6|| 9|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 19|| 2|| 7|| 9|| 22|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2012-2013|| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 50|| 9|| 25|| 34|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 51|| 11|| 16|| 27|| 66|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2014-2015 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 60|| 9|| 21|| 30|| 64|| 5|| 1|| 3|| 4|| 14
|-
| 2015-2016|| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 50 || 2 || 25 || 27 || 28 || 6 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2016-2017|| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 54 || 5 || 15 || 20 || 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 22 || 0 || 7 || 7 || 10 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2018-2019 || Gyergyói HK || Erste Liga || 10|| 1|| 4|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Gyergyói HK || Roumanie || 5|| 1|| 3|| 4|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| Sokol Krasnoïarsk || VHL || 23 || 0 || 0|| 0|| 12 || 8 || 2 || 0 || 2 || 2

Références 

Naissance en avril 1979
Joueur international russe de hockey sur glace
Entraîneur russe de hockey sur glace
Joueur du Dinamo-Energuia Iekaterinbourg
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Sokol Krasnoïarsk